Quanta, pluriel de quantum, quantité indivisible d'une grandeur physique telle que décrite par la théorie des quanta
 Quanta, label indépendant de musique

Voir aussi 
 Quanta Computer lnc., constructeur informatique basé à Taïwan
 Quanta Plus, éditeur XHTML pour KDE
 Qantas, entreprise australienne de transport aérien